Le mot Silure peut désigner
 Un genre de poissons (usage le plus fréquent)
 Un peuple celte ancien (usage plus rare)
 Le Silure (Q14), un sous-marin de la Marine nationale française.